Бьерке () — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Бьерке, Андре (1918—1985) — норвежский писатель и поэт.
 Бьерке, Десире (род. 1971) — норвежская скелетонистка.
 Бьерке, Лине Мария (род. 1997) — норвежская кёрлингистка.
 Бьерке, Рикард (род. 1958) — норвежский шахматист.

См. также 
 Бьёркё